Всеобщие выборы в Габоне проходили 12 февраля 1961 года. На них избирались президент и 67 депутатов Национального собрания. Выборы стали первыми после объявления независимости Габона в 1960 году. Впервые в Габоне прошли выборы президента. Премьер-министр Леон Мба от Габонского демократического блока был единственным кандидатом в президенты. Габонский демократический блок и Габонский демократический и социальный союз выдвинули единый список безальтернативых кандидатов «Национальный союз». Явка составила 98,7%.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1961 год в Габоне